Il doppio del Seoul Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte parte della categoria Grand Prix.

Andrew Castle e Roberto Saad erano i detentori del titolo, ma solo Castle ha partecipato in coppia con Robert Van't Hof.

Castle e Van't Hof hanno perso nei quarti contro Scott Davis e Paul Wekesa.

Davis e Wekesa che che hanno battuto in finale 6–2, 6–4  John Letts e Bruce Man Son Hing.

Teste di serie
 Brad Drewett /  John Fitzgerald (primo turno)
 Andrew Castle /  Robert Van't Hof (quarti di finale)
 Mark Kratzmann /  Glenn Layendecker (primo turno)
 Broderick Dyke /  Tobias Svantesson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Seoul Open 1989